Джонс, Грейс:
 Джонс, Грейс (1899—2013) — британская долгожительница.
 Джонс, Грейс (род. 1948) — американская певица и актриса, модель.